Savica může znamenat:

Geografie

Slovinsko 
 Savica (Bohinj) — vesnice v občině Bohinj ve Slovinsku
 Savica (řeka) — řeka v občině Bohinj ve Slovinsku
 Mala Savica — řeka v občině Bohinj ve Slovinsku
 Velika Savica — řeka v občině Bohinj ve Slovinsku
 Savica (vodopád) — vodopád v občině Bohinj ve Slovinsku

Chorvatsko 
 Savica (Záhřeb) — čtvrť v Záhřebu v Chorvatsku
 Savica (jezero) — jezero v Záhřebu v Chorvatsku

Jméno 
 Savica (jméno) — ženské jméno
 Savica Mrkić — makedonská házenkářka

Podobné názvy 
 Savice